Schatz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Schatz
 Jacob Wilhelm Schatz